Марк Я́нко (; род. 25 июня 1983, Вена, Австрия) — австрийский футболист, нападающий. Выступал за сборную Австрии. Марко — сын австрийской копьеметательницы Эвы Янко, завоевавшей в 1968 году бронзовую медаль Олимпийских игр.

Клубная карьера 
Марк Янко начал свою карьеру в клубе «Адмира Ваккер Мёдлинг» из Мёдлинга в Нижней Австрии. После нескольких успешных сезонов в «Адмире» Янко перешёл в «Ред Булл» из Зальцбурга, став в сезоне 2004/05 одним из ключевых игроков команды и забив 11 мячей в 10 матчах.

Сезон 2008/09 начался для Янко очень удачно, Марк забил 5 мячей в первых двух играх. 16 ноября Янко побил рекорд результативности в команде за один сезон, забив к половине сезона 25 мячей. Марк побил державшийся с сезона 1990/91 рекорд Оливера Бирхоффа с 23 мячами за сезон. Янко продолжил забивать, в ворота «Альтаха» влетело ещё 4 мяча от Янко. 6 декабря 2008 года он побил рекорд результативности Тони Палистора за полсезона, забив в 20 матчах 30 голов. За тот сезон он сделал 5 хет-триков, покер во втором тайме матча с «Альтахом» («Зальцбург» проигрывал к перерыву 0:3, и мячи Янко помогли команде одержать победу 4:3). Всего Марк Янко забил 39 мячей (плюс 9 голевых передач), и это только в 34 играх за «Ред Булл». Команда благодаря этому одержала победу в чемпионате.

30 января 2009 года Янко подписал с командой из Зальцбурга новый контракт, рассчитанный до июня 2013 года.

22 июня 2010 Янко подписал контракт с клубом «Твенте». Сумма сделки составила примерно € 7 млн. Контракт между чемпионом Голландии и 26-летним футболистом рассчитан на четыре года, сообщает официальный сайт УЕФА.

30 января 2012 года Янко подписал контракт с «Порту» на 3 с половиной года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

28 августа 2012 года Янко подписал неудачный контракт с «Трабзонспором» до конца сезона 2013/14 (сумма трансфера 2,34 миллиона евро), который едва не завершил карьеру 29-летнего нападающего. В феврале 2013, после проигрыша «Фенербахче» 0-3, Марк Янко был отстранен от игр и тренировок с командой. Тренер сборной Австрии Марсель Коллер поддерживал футболиста в этот период и Янко регулярно вызывался в национальную сборную Австрии, где имел возможность полноценно тренироваться и играть.

31 июля 2014, по истечении контракта с «Трабзонспор», Янко на правах свободного агента перешёл в австралийский клуб «Сидней». В новом клубе он вновь начал регулярно забивать, став к концу сезона 2014/15 лучшим бомбардиром чемпионата Австралии.

25 июня 2015 Марк Янко подписал контракт с клубом «Базель» по схеме «1+1».

Международная карьера 

23 мая 2006 года Марк Янко в матче против Хорватии дебютировал в национальной сборной Австрии. В 2008 году Марк попал в предварительный состав футболистов сборной, принимающей Евро-2008, но незадолго до турнира был отчислен из списка тренером Йозефом Хикерсбергером. После чемпионата Европы Янко вновь вернулся в сборную, уже под руководством Карела Брюкнера. В товарищеском матче он забил первый гол за сборную, а в отборочных матчах чемпионата мира ему удавалось огорчать вратарей Франции и Сербии. 12 августа 2009 в товарищеском матче против Камеруна Янко впервые вышел на поле в качестве капитана сборной.

Янко стал известен болельщикам после двух мячей за сборную Австрии до 21 года, которые он отправил в ворота сверстников из Англии.

Достижения

Клубные 
«Ред Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии (3): 2006/07, 2008/09, 2009/10

«Твенте»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2011

«Порту»
 Чемпион Португалии: 2011/12

«Базель»
 Чемпион Швейцарии (2): 2015/16, 2016/17

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 2008/09
 Лучший бомбардир чемпионата Австралии: 2014/15
 Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру национальных чемпионатов: 2009

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока
 Лучший снайпер Европы: кто он? (статья на football.ua)

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Лугано»